Александр Иванович Щербаков: Щербаков, Александр Иванович (1916 — ?) — советский футболист.
 Щербаков, Александр Иванович (род. 1960) — советский и украинский футболист, тренер.